Single numer jeden w roku 1988 (Japonia)
 Single numer jeden w roku 1988 (USA)